Пембертон има више значења:
 Пембертон (Њу Џерзи)
 Пембертон (Минесота)